«Дом станцио́нного смотри́теля» — литературно-мемориальный музей в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области, филиал Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство».

Музей воссоздан по повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» и архивным документам в 1972 году в сохранившемся здании Вырской почтовой станции, в которой останавливался великий поэт. Является первым в России музеем литературного героя и относится к объектам культурного наследия России.

История 
Почтовая станция из уездного города Рождествено была перенесена в 1800 году в деревню Выра на Динабургском тракте (позже Двинский тракт, ныне Киевское шоссе), где была третьей по счёту станцией от Санкт-Петербурга.

В конце 1830-х — начале 1840-х годов станция была перенесена и вновь возведена в виде каменного здания в ходе работ по спрямлению бывшей Порховской дороги при постройке нового Динабургского тракта.

В 1831 году была опубликована повесть Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель». Народное предание связывает события повести с Вырой. Автор повести бывал на Вырской почтовой станции не менее 13 раз. Согласно архивным исследованиям на Вырской станции долгое время служил смотритель, у которого была дочь. Фамилия главного героя, Самсона Вырина, могла быть образована от названия деревни.

С 1905 года на её территории располагалась пожарная добровольная дружина. Затем здесь находились волостное правление, земская школа, медицинский лазарет, в январе 1942 года была устроена немецкая комендатура лагеря для военнопленных. После войны располагались склад и сельский клуб.

В конце 1960-х годов нашлись энтузиасты создания здесь музея: токарь Государственного оптического института имени С. И. Вавилова — И. Д. Ларин, председатель колхоза им. Ленина — П. С. Терещенко, сотрудник Всероссийского музея имени А. С. Пушкина — Н. И. Грановская.

Автор проекта музея — архитектор В. В. Экк, первые экспозиции создавались Ниной Ивановной Грановской, а руководил бригадой плотников А. А. Сёмочкин.

Музей был открыт 15 октября 1972 года, экспозиция насчитывала 72 предмета. Впоследствии их число увеличилось до 5000.

16 сентября 2018 года музей «Дом станционного смотрителя» был закрыт на реставрацию. По словам заведующего музея В. Н. Кайковой коллекции музея отправятся не только по музеям Ленинградской области, но и за её пределы. Весь 2019 год три основные экспозиции «Дома станционного смотрителя» будут доступны в Ульяновском областном краеведческом музее им. И. А. Гончарова.

Открытие после реставрации намечено на 20 декабря 2022 года.

Экспозиция 

В музее воссоздана обстановка, характерная для почтовых станций пушкинского времени.

Музей состоит из двух каменных корпусов, конюшни, сарая, пожарной каланчи, колодца, шорной и кузницы.

В главном корпусе три экспозиции: чистая половина для господ путешествующих, комната Дуни (дочери смотрителя) и ямщицкая.

При музее действует сувенирная лавка, где можно пометить специальными музейными штампами печатную продукцию, действует выставка «Гужевой транспорт XVIII—XIX веков».

См. также

Примечания

Ссылки 

 
 
 «Дом станционного смотрителя» на сайте «Музеи Ленинградской области»
 «Дом станционного смотрителя» на сайте «Гатчинский район: история, культура, туризм»
 «Деревня Выра Гатчинского района»
 
 Страница музея на леноблмуз.рф

Музеи Ленинградской области
Достопримечательности Гатчинского района
Музеи Александра Пушкина
Этнографические музеи России
Почтовые и филателистические музеи
История почты России
Адреса литературных героев
Культура Гатчинского района
Здания и сооружения Гатчинского района